Сти́вен Рут (, род. 17 ноября 1951, Сарасота) — американский актёр, прежде всего, известный своими комедийными ролями.

Биография 
Рут родился в Сарасоте в семье Леоны Эстелль и Ролланда Рута, управляющего строительными работами. Он окончил старшую школу Веро-Бич и Флоридский университет по специальности актёрское искусство и телевещание.

После окончания университета Рут играл в театре, в том числе и на Бродвее. Дебютом в кино для Рута стал фильм Джорджа Ромеро «Обезьяньи проделки» (1988). В кино Рут играл в основном второстепенные роли. Известность пришла к нему благодаря съёмкам в популярном ситкоме «NewsRadio», где он играл роль эксцентричного владельца радиостанции. Этот телесериал транслировался с 1995 по 1999 год.

С 2008 года Рут женат на Роми Роузмонт. У него есть ребёнок от предыдущего брака.

Избранная фильмография

Примечания 

Киноактёры США